Урусовский сельсовет

Липецкая область 
 Урусовский сельсовет Чаплыгинского района

Мордовия 
 Урусовский сельсовет Ардатовского района

Саратовская область 
 Урусовский сельсовет Ртищевского района (преобразован в конце 1990-х в округ)

Татарстан 
 Урусовский сельсовет Мензелинского района (упразднён в 2005 году)

Тульская область 
 Урусовский сельсовет Венёвского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)